Semmig ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Herman Semmig (1820–1897), deutscher Schriftsteller und Lehrer
 Jeanne Berta Semmig (1867–1958), deutsche Schriftstellerin und Dichterin